Максим (происходит от  — «большой», «великий») — фамилия:
 Максим, Александру (род. 1990) — румынский футболист.
 Максим, Вячеслав Георгиевич (род. 1962) — советский и молдавский футболист.
 Максим, Джои — боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе.
 Максим, Хадсон (1853—1927) — американский изобретатель и учёный-химик.
 Максим, Хайрем Стивенс (1840—1916) — британский оружейник.
 Максим, Хайрем Перси (1869—1936) — основатель Американской лиги радиолюбителей. См. также 
 Максим (значения)
 Максим (имя)